Binggeli ist der Familienname folgender Personen:

 René Binggeli (1941–2007), Schweizer Radsportler
 Silvia Binggeli (* 1977), Schweizer Journalistin und Übersetzerin
 Valentin Binggeli (1931–2017), Schweizer Geograf und Autor
 Vinzenz Binggeli (* 1993), Schweizer Politiker (SP und Juso)